

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 1 podstawowa
 Podskale – część miasta Łagów
 Podskale – część miasta Połaniec
 Podskale – część wsi Wieruszyce w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Podskale – część wsi Grudna Kępska w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Podskale – część wsi Rusocice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Podskale – część wsi Zagacie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Podskale – część wsi Maszków w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Podskale – część wsi Jeziorzany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Podskale – część wsi Piotrowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Podskale – część wsi Wieniec w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Podskale – część wsi Świerzowa Polska w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chortkówka
 Podskale – część wsi Wojkowice Kościelne w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Podskale – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Podskale – przysiółek wsi Podmąchocice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Podskale – część wsi Łagów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Inne 
 Zamek Podskale we wsi Rząsiny (woj. dolnośląskie)